Pułki artylerii noszące numer „27”:

Polskie:
 27 Pułk Artylerii Polowej (1921–1931) → 27 Pułk Artylerii Lekkiej (1932–1939)
 27 Sudecki Pułk Artylerii Samochodowej (1944–1947) → 27 Pułk Artylerii Pancernej

Austro-węgierskie:
 27 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 27 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 29 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 29 (1918)
 Pułk Armat Polowych Nr 16 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 27 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 27 (1918)